Félix Desplan (1943), homme politique français
 Michel Desplan (1955), magistrat français